Elektronisch patiëntendossier
 Electronic Paper Display, zie elektronisch papier
 Energy Performance Directive, een Europese energiebesparings-richtlijn
 Environmental Product Declarations (ISO)
 EPD (ABS), een onderdeel van het antiblokkeersysteem (ABS-remsysteem)